Список видов лишайников Красной книги Мурманской области (2003).

 Артониевые (Arthoniaceae) 
 
 
 

 Гименелиевые (Hymeneliaceae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Агириевые (Agyriaceae) 
 
 

 Алекториевые (Alectoriaceae) 
 

 Калициевые (Caliciaceae) 
 
 

 Канделяриевые (Candelariaceae) 
 

 Кладониевые (Cladoniaceae) 
 
 
 
 
 

 Коллемовые (Collemataceae) 
 
 
 
 
 
 

 Леканоровые (Lecanoraceae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Лецидеевые (Lecideaceae) 
 
 

 Пармелиевые (Parmeliaceae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фисциевые (Physciaceae) 
 
 
 
 
 

 Порпидиевые (Porpidiaceae) 
 

 Псоровые (Psoraceae) 
 

 Рамалиновые (Ramalinaceae) 
 
 
 

 Ризокарповые (Rhizocarpaceae) 
 

 Стереокаулоновые (Stereocaulaceae) 
 
 
 
 
 
 
 

 Лихиновые (Lichinaceae) 
 
 
 

 Лобариевые (Lobariaceae) 
 
 

 Нефромовые (Nephromataceae) 
 
 

 Пельтигеровые (Peltigeraceae) 
 
 
 
 
 
 
 

 Телосхистовые (Teloschistaceae) 
 
 
 

 Мегаспоровые (Megasporaceae) 
 

 Пертузариевые (Pertusariaceae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Умбиликариевые (Umbilicariaceae) 
 
 
 
 
 

 Графидовые (Graphidaceae) 
 

 Веррукариевые (Verrucariaceae) 
 
 
 
 
 
 

 Кониоцибовые (Coniocybaceae) 
 
 
 

 Икмадофиловые (Icmadophilaceae) 
 

 Микокалициевые (Mycocaliciaceae) 
 

 Трихоломовые (Tricholomataceae) 
 

Списки видов, занесённых в Красную книгу Мурманской области
Списки:Микология